Vitim (Boerjatië), plaats in de Russische autonome republiek Boerjatië
 Vitim (Jakoetië), plaats in de Russische autonome republiek Jakoetië

 Vitim (Lena), een rivier in Rusland
 een groot aantal andere rivieren in Rusland

 Vitimplateau, plateau in Zuid-Siberië
 Vitimgebeurtenis, een waarschijnlijke meteorietinslag in 2002 in Siberië